Madhouse (attractie), een attractietype, waarin de illusie wordt gewekt dat men over de kop gaat;
Draaiend Huis (kunstwerk), een kunstwerk in Tilburg op de Hasseltrotonde.